Muchacho solitario se puede referir a:

Muchacho solitario (película), película de 1999 protagonizada por el dúo de hermanos venezolanos Servando & Florentino.
Muchacho solitario (álbum), banda sonora de la película.